Хун Дэюань (, род. 1937) — китайский , систематик растений, действительный член (академик) Китайской академии наук.

Биография 
В 1962 году окончил биологический факультет Университета Фудань и в 1966 году получил степень магистра в Институте ботаники Китайской академии наук. Он остался в этом институте в качестве исследователя и был избран академиком Китайской академии наук в 1991 году. Специалист по роду  и семейству .

Редактор и составитель «Флоры Китая» («Flora of China»), для которой обработал совместно с коллегами семейства , , , , , , , , , , , ,  и .

Виды растений, названные в честь Хуна Дэюаня 
 
 
  [= , nom. illeg.]
 , nom. nov. [= ]

Избранные труды 
 Pei Y. L., Hong D. Y. 1995. Paeonia qiui — a new woody species of Paeonia from Hubei // Acta Phytotaxonomica Sinica 33(1): 91—93.
 Hong D. Y. 1997. Notes on Paeonia decomposita Hand.-Mazz. // Kew Bulletin 52 (4): 957—963.
 Hong D. Y., Pan K. Y., Turland N. J. 1997. Paeonia anomala subsp. veitchii (Paeoniaceae), a New Combination // Novon 11 (3): 315—318.
 Hong D. Y. 1998. Paeonia rockii and its one new subspecies from Mt. Taibai, Shaanxi of China // Acta Phytotaxonomica Sinica 36 (6): 538—543.
 Hong D. Y., Pan K. Y., Yu H. 1998. Taxonomy of Paeonia delavayi complex // Annals of the Missouri Botanical Garden 85 (4): 554—564.
 Hong D. Y., Pan K. Y. 1999. A revision of the Paeonia suffruticosa complex (Paeoniaceae) // Nordic Journal of Botany 19 (2): 289—299.
 Hong D. Y., Pan K. Y. 1999. Taxonomical history and revision of Paeonia sect. Moutan (Paeoniaceae) // Acta Phytotaxonomica Sinica 37(4): 351—368.
 Hong D. Y., Pan K. Y, Rao G. Y. 2001. Cytogeography and taxonomy of the Paeonia obovata polyploid complex // Plant Systematics and Evolution 227 (3/4): 123—136.
 Hong D. Y., Pan K. Y. 2004. A taxonomic revision of the Paeonia anomala complex (Paeoniaceae) // Annals of the Missouri Botanical Garden 91 (1): 87-98.
 Hong D. Y., Wang X. Q., Zhang D.-M. 2004. Paeonia saueri (Paeoniaceae), a new species from the Balkans // Taxon 53 (1): 83-90.
 Hong D. Y., Zhou S.-L. 2003. Paeonia (Paeoniaceae) in the Caucasus // Botanical Journal of the Linnean Society 143 (2): 135—150.
 Hong D. Y., Pan K. Y. 2005. Notes on taxonomy of Paeonia sect. Moutan DC. (Paeoniaceae) // Acta Phytotaxonomica Sinica 43 (2): 169—177.
 Hong D. Y. 2015. Three new species of Campanulaceae from the Pan-Himalaya // Phytotaxa 227 (2): 196—200.
 Hong D. Y., Wang X. Q. 2006. The identity of Paeonia corsica Sieber ex Tausch (Paeoniaceae), with special reference to its relationship with P. mascula (L.) Mill. // Feddes Repertorium 117 (1/2): 65-84.
 Hong D. Y., Pan K. Y. 2007. Paeonia cathayana, a new tree peony, with revision of P. suffruticosa subsp. yinpingmudan // Acta Phytotaxonomica Sinica 45 (3): 285—288.
 Hong D. Y., Wang X. Q., Zhang D.-M., Körüklü S. T. 2007. Paeonia daurica Andrews or P. mascula ssp. triternata (Pall. ex DC.) Stearn & P. H. Davis (Paeoniaceae)? // Botanical Journal of the Linnean Society 154 (1): 1—11.
 Hong D. Y., Zhang D.-M., Wang X. Q., Körüklü S. T., Tzanoudakis D. 2008. Relationships and taxonomy of Paeonia arietina G. Anderson complex (Paeoniaceae) and its allies // Taxon 57 (3): 922—932.
 Hong D. Y. 2010. Peonies of the world. Taxonomy and phytogeography. Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew. 302 pp. ISBN 978-1-84246-392-5.
 Wang Q., Ma X. T., Hong D. Y. 2014. Phylogenetic analyses reveal three new genera of the Campanulaceae // Journal of Systematics and Evolution 52 (5): 541—550.
 Liu, B.B., Liu, G.-N., Hong D. Y. & Wen, J. 2020. Eriobotrya Belongs to Rhaphiolepis (Maleae, Rosaceae): Evidence From Chloroplast Genome and Nuclear Ribosomal DNA Data // Frontiers in Plant Science 10 (1731): 1—14.

Ссылки 
 

Выпускники Фуданьского университета
Академики Китайской академии наук